Lista localităților din Slovenia care încep cu litera  Č

C